Slovo směr má více významů:

 SMER - sociálna demokracia – slovenská politická strana; slovenský název je někdy do češtiny překládán jako Směr
 směr (matematika) – neorientovaný
 směr (fyzika) – orientovaný
 směr (zeměpis) – světové strany
 umělecký sloh – styl v umění se shodnými specifickými rysy nebo filozofií v tvorbě autorů během určitého časového období.
 Směr (družstvo) – výrobní družstvo pro zpracování plastů, výrobce hraček a plastikových modelů
 Směr větru

Externí odkazy